Seta – fibra tessile naturale di origine animale con la quale si realizzano tessuti di pregio
 Seta – romanzo breve di Alessandro Baricco pubblicato nel 1996
 Seta – film del 2007 diretto da François Girard
 Seta – razza canina giapponese conosciuta anche come Hokkaido
 Seta o Villa Seta – frazione del comune di Cadelbosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia
 Seta – singolo di Elisa del 2021
 SETA – azienda che gestisce il trasporto su gomma a Piacenza, Modena e Reggio Emilia
 SETA – azienda siderurgica bresciana esistita dal 1980 al 1988
 SETA – principale associazione LGBT finlandese